Skånegatan kan syfta på:

Skånegatan, Göteborg – en gata i stadsdelen Heden i centrala Göteborg
Skånegatan, Stockholm – en gata på Södermalm i Stockholm